Hutchings ist der Name folgender Personen:

 Ashley Hutchings (* 1945), englischer Folkrock-Sänger und -Bassist
 Alexander Hutchings (* 1991), englischer Badmintonspieler
 Geoffrey Hutchings (1939–2010), britischer Schauspieler
 Graham Hutchings (* 1951), britischer Chemiker
 Logan Hutchings (* 1984), neuseeländischer Radrennfahrer
 Shabaka Hutchings (* 1984), britischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Hutchins